Roschdestwenski (russisch Рождественский) ist ein russischer Familienname. Träger des Namens sind:

 Anatoli Konstantinowitsch Roschdestwenski (1920–1983), sowjetischer Paläontologe
 Dmitri Sergejewitsch Roschdestwenski (1876–1940), russischer Physiker
 Gennadi Nikolajewitsch Roschdestwenski (1931–2018), russischer Dirigent
 Nikolai Fedorowitsch Roschdestwenski (1802–1872), russischer Philosoph, Psychologe und Logiker
 Robert Iwanowitsch Roschdestwenski (1932–1994), sowjetischer Schriftsteller
 Sergei Wassiljewitsch Roschdestwenski (1868–1934), russisch-sowjetischer Historiker
 Waleri Iljitsch Roschdestwenski (1939–2011), sowjetischer Kosmonaut
 Wassili Wassiljewitsch Roschdestwenski (1884–1963), russischer Maler
 Wsewolod Alexandrowitsch Roschdestwenski (1895–1977), russischer Dichter
 Sasha Rozhdestvensky (* 19xx ?) russischer Violinist

Rozhdestvenskiy (die englische Transkription von Рождественский) steht für:

 Rozhdestvenskiy (Mondkrater), nach Dmitri Roschdestwenski benannter Mondkrater

Siehe auch:

 Olga Antonowna Dobiasch-Roschdestwenskaja (1874–1939), russische Historikerin, Mediävistin und Hochschullehrerin
 Sinowi Petrowitsch Roschestwenski (1848–1909), russischer Admiral